Открытый чемпионат Монтеррея 2018 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2018 является 11-м по счёту (10-м в рамках WTA), проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Монтеррее, Мексика — с 2 по 8 апреля 2018 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Анастасия Павлюченкова
 Парный турнир —  Алиция Росольская /  Нао Хибино

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Гарбинье Мугуруса (№ 3 в мире на тот момент). Испанская теннисистка подтвердила статус фаворита турнира и смогла выиграть титул. В финале Мугуруса переиграла четвёртого номера посева венгерку Тимею Бабош.

В трёх сетах победа досталась россиянке. Для Павлюченковой титул стал уже 4-м на местном турнире (до этого в 2010, 2011 и 2013 годах). Она является абсолютной рекордсменкой турнира по количеству побед. Четырёхкратная победительница турнира и прошлогодняя чемпионка Анастасия Павлюченкова не защищала свой титул. В основном розыгрыше приняли участие две представительницы России: Анна Блинкова и Евгения Родина. До второго раунда смогла дойти только Блинкова.

В парном турнире главный приз завоевала пара без посева Наоми Броуди и Сара Соррибес Тормо, которые в финале обыграли Дезайр Кравчик и Гильяну Ольмос. Прошлогодние чемпионки Алиция Росольская и Нао Хибино не защищали свой титул, однако Хибино приняла участие в турнире. Японка в качестве первого номер посева играла в паре с Дарьей Юрак и в четвертьфинале их дуэт проиграл Валерии Савиных и Яне Сизиковой.

Рейтинговые очки

Призовой фонд 

*per team

Посев игроков 

 1 Рейтинг на 19 Марта 2018.
Теннисистки, получившие «уайлд-кард» (WC):
  Рената Сарасуа
  Виктория Родригес
  Ана София Санчес
Теннисистки, победившие в квалификации (Q):
  Валентини Грамматикопулу
  Далила Якупович
  Усу Майтан Арконада
  Мари Боузкова

Соревнования

Одиночный турнир 
  Гарбинье Мугуруса обыграла  Тимею Бабош со счётом 3-6, 6-4, 6-3.
 Мугуруса выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бабош сыграла 2-й одиночный финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= М. Пуиг
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Н. Гиббс
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ш. Фёгеле
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Д. Якупович 
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Н. Броуди
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=65
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= К. Чжао
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= М. Боузкова
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Т. Бабош
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= С. Викери
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= И. Фалькони
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= У.М. Арконада
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= А.С. Санчес
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= В. Грамматикопулу
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Я. Фетт
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Р. Одзаки
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= М. Рыбарикова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= М. Пуиг
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ш. Фёгеле
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Н. Броуди
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=5
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= Т. Бабош
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=66| RD2-score04-3=7| RD2-seed05=7
| RD2-team05= С. Викери| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= А.С. Санчес
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Я. Фетт
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= М. Рыбарикова| RD2-score08-1=7| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= М. Пуиг
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= Т. Бабош| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=7
| RD3-team03= С. Викери| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= М. Рыбарикова
| RD3-score04-1=0
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= Т. Бабош| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=7
| RD4-team02= С. Викери
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=2
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Наоми Броуди /  Сара Соррибес Тормо''' обыграли  Дезайр Кравчик /  Гильяну Ольмос со счётом 3-6, 6-4, [10-8].
 Броуди и Соррибес выиграли дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Монтеррея
 WTA Тур 2018
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Мексика
Теннис
Апрель 2018 года
2018